Leidsestraat (Amsterdam)
 Leidsestraat (Haarlem)
 Leidsestraat (Hillegom), het zuidelijke gedeelte van de N208 in Hillegom

Zie ook 
Leidseweg (doorverwijzing)